— российская рок-группа, позиционирующая свою стилистику как «intelligent visual rock». Данный стиль является эклектичным соединением визуальных традиций глэм- и j-рока, а также содержит элементы visual kei с акцентом на андрогинности. В плане звучания группа объединила массу музыкальных направлений: индастриал, готик-метал и дарк-эмбиент. Группа была образована в 2002 году.

Особое внимание уделяется внешнему виду участников:

 — лидер группы, Никита Шатенев.

Состав группы 
 Никита «Shein» Шате́нев — вокал, гитара, тексты, художественное продюсирование (с 2002).

Другие участники группы сменялись в следующем порядке:

2016 год:
 MioMi — бас-гитара, музыка.
 Rate — гитара
 Keí — семплы, музыкальное программирование, клавишные
 Gins — ударные

2013 год:
 MioMi — бас-гитара, музыка.
 Rate — гитара
 Keí — электроника, семплы, программинг, клавиши
 Ghost — ударные.

2010 год:
 MioMi — бас-гитара, музыка.
 Kelly — гитара.
 Ghost — ударные.

2008 год:
 STiNGeR — электроника, семплы, программинг, клавиши, бэк-вокал.
 MioMi — бас-гитара, музыка.
 Kelly — гитара.
 Ghost — ударные.

2007 год:
 STiNGeR — электроника, семплы, клавиши, бэк-вокал.
 Lackryx — бас-гитара.
 Green — ударные.
 Winter — гитара.

2006 год:
 Chaotic — бэк-вокал.
 STiNGeR — электроника, семплы, клавиши.
 Lackryx — бас-гитара
 Green — ударные.

2002 год:
 Chaotic — бэк-вокал.
 Lackryx — бас-гитара.
 Green — ударные.

История группы

Ранние годы: 2001—2003 
Самая первая группа, которую, ещё в школьные годы, собрал Никита Шатенев, называлась «Блокада». В 2001 году в посёлке Советский, неподалёку от Выборга, четверо одноклассников собрали группу.
Это были: Никита «Shatenew» Шатенев (вокал, гитара), Игорь «Lackryx» Ликаренко (бас-гитара, речитатив), Александр Гречушкин (гитара), Григорий «Green» Архипов (ударные).

В 2002 году коллектив записал и выпустил небольшим тиражом (500 дисков) демо-альбом «Тихое Генеалогическое Самовыражение», состоявший из 13 композиций. Тираж вскоре был распродан, и группу стали приглашать на различные мероприятия, следствием чего стало выступление на нескольких опен-эйрах и клубных концертах, в том числе и в Финляндии, в Тампере.

Рождение AKADO: 2003—2007 
В начале 2003 года Шатенев, Ликаренко и Архипов переезжают в Санкт-Петербург. После переезда было принято решение изменить название группы, так как изначально оно было выбрано случайно и не соответствовало осознанной и желаемой концепции группы. Однако полностью менять его участникам не хотелось: логотип группы, полюбившийся как публике так и самим музыкантам, состоял из букв её названия. Шатенев вычленил из старого названия «Блокада» самое приятное, по его мнению, созвучие — «Акадо». Ему присваиваются японские иероглифы  и . Название AKADO, таким образом, означает «красный путь», участниками группы в него вложен смысл «кровавый путь».　В японском языке, однако, это сочетание иероглифов имеет другое чтение и значение: . Поэтому группа оставляет возможность для каждого интерпретировать слово AKADO для себя, исходя из этого множества значений и личных предпочтений.

Вскоре, на первом курсе университета, Никита Шатенев познакомился с Анатолием «STiNGeR» Рубцовым, разбиравшимся в большом количестве компьютерных и мультимедийных дисциплин, а также занимавшимся электронной музыкой. Общение с ним впоследствии привело к решению сделать Анатолия директором группы. Одновременно с этим, Шатенев пригласил в группу своего однокурсника Николая «Chaotic» Загоруйко на роль второго вокалиста. Так в группе впервые появился перегруженный вокал (гроулинг).

Шатенев определил направлением группы «visual rock» и сшил на заказ свой первый костюм, по собственным эскизам. Остальные участники группы отказались от визуальной составляющей в своих образах. Тем временем, на Петербургской студии «DDT» AKADO записали своё первое демо — «animИЗМ». Альбом не поступил в продажу из-за поломки компьютера, на котором записывался и хранился материал. В то же время был зарегистрирован официальный сайт www.akado-site.com и, Шатеневым и Рубцовым была создана его первая версия.

Со временем, осознав успех образа Шатенева, группа согласилась на визуальную составляющую и он разработал образы и костюмы и для всех остальных участников. Одновременно с этим, коллектив записал и опубликовал в Интернете демо-трек под названием «Остнофобия».

В 2005 году на небольшой промежуток времени в группе появилась клавишница, DJ Katrin, с которой было отыграно несколько концертов, после чего их пути с группой AKADO разошлись. Впоследствии DJ Katrin написала несколько ремиксов на песни коллектива.

В 2006 году было принято решение взять директора в официальный состав группы в качестве электронщика и семплера, он и на посту директора записывал звуки и элементы для музыки коллектива. В обновлённом составе группа дала ряд концертов, в том числе и первый концерт группы AKADO в Москве, в ныне уже не существующем «Р-Клубе».

В этот же период времени группа, находясь в Петербурге, начала работу над промо EP-альбомом «Kuroi Aida». Запись проходила на петербургской студии «Егоров». В ходе записи материала коллектив покинул вокалист Chaotic, решивший закончить заниматься музыкой и вернуться в свой родной город Новосибирск.

Широкая известность: 2007—2008 
В 2007 году группа закончила работу над «Kuroi Aida». В состав мини-альбома вошли песни «Gilles De La Tourette», «Бо(ль)га», «Kuroi Aida», а также ремиксы на последние две композиции. Также был включён ремикс, который совмещал в себе части всех трёх песен — «Oxymoron». Альбом был выложен в Интернет для свободного скачивания, так как участники коллектива понимали, что на данном этапе известности мало кто заинтересуется их творчеством, а диск будет выложен в Интернет в плохом качестве. Альбом был скачан с официального сайта около 30 000 раз. В этом же году группа переехала в Москву.

Шатенев взял на себя перегруженный вокал помимо чистого, в связи с чем принял решение не играть на гитаре во время живых выступлений. Так в группе появился новый участник — гитарист Александр «Vinter» Лагутин. Также часть перегруженного вокала доверили Рубцову («STiNGeR»). На роль директора группы пришла Анна Шафранская, сразу же организовавшая для AKADO несколько выступлений на московских площадках.

Коллектив снял своё первое видео (на песню «Бо(ль)га») и выступил в нескольких городах СНГ. Группа участвовала во множестве фотосессий, статьи о ней печатались во многих журналах о музыке и андерграундной культуре. Но, несмотря на все это, в группе постоянно накалялись отношения. Бо́льшая часть группы не разделяла взглядов Никиты Шатенева на дальнейшую стратегию её развития, и в результате, в момент начала записи дебютного альбома, состав AKADO одновременно покинули бас-гитарист Lackryx, барабанщик Green и гитарист Vinter, в результате чего в группе осталось только два участника: Shatenew и STiNGeR.

Обновление состава: 2008—2010 
Пять месяцев группа фактически не существовала, после чего Шатенев подписывает договор о линейном продюсировании с «Diagilev Production», оставив за собой право художественного и музыкального продюсирования AKADO. После долгих поисков в 2008 году утверждают новых участников группы: бас-гитариста Артёма Козлова, получившего в группе никнейм «Miomi», и барабанщика Василия «Ghost» Горшкова. Чуть позже гитарист Дмитрий «Kelly» Югай был принят в официальный состав группы.

Шатеневым было отобрано лучшее из старого материала и группа вновь начала активно репетировать, переаранжировав некоторые из старых песен, и работать над новым материалом. В итоге, 23 марта 2008 года, на московском концерте в клубе «Б2» был представлен новый состав, концертная программа и образы группы AKADO.

В тот же период времени, подписав договор со студией звукозаписи «Uniphonix», коллектив приступил к записи своего нового EP «Oxymoron № 2», в который вошёл заглавный трек «Oxymoron № 2», музыку к которому написал Miomi, и боевик «Dirty Easter».
Помимо этих композиций, на диске присутствовало несколько ремиксов, в числе которых была акустическая версия песни «Oxymoron № 2», а также ремикс на эту песню британского диджея In’r' Voice, сделанный на лондонской студии Spiral Starship studio. Диск был издан первым небольшим тиражом в 1000 копий и был полностью распродан за месяц.

Также был снят дебютный видеоклип на песню «Oxymoron № 2». Съёмками занималась петербургская компания «Project Helix», а в качестве режиссёра выступил Евгений «Priest». Клип был представлен на специально организованных мероприятиях в Санкт-Петербурге и Москве и попал в ротацию музыкальных телеканалов. После этого, группа, заручившись поддержкой концертного агентства «SYN Promotion», отправилась в турне «Join The Oxymoron Tour 2008—2009», состоявший из трёх частей и охвативший более 30 городов России и ближнего зарубежья.

В начале 2009 года AKADO начинает сотрудничество сразу с тремя компаниями: датским производителем музыкального оборудования TC Electronic, российским производителем гитарных ламповых усилителей R’n’R Sound и американским брендом молодёжной одежды Iron Fist. В честь этого, в апреле группа отправилась в «Iron Fist Tour 2009». В это же время, компания R’n’R Sound выпустила подписную модель гитарного лампового предусилителя «AKADO — Kelly R’n’R Signature Model», специально разработанную с учётом всех пожеланий гитариста AKADO, Kelly. По возвращении из тура, коллектив надолго обосновался в студии для записи своего дебютного концептуального альбома, работа над которым на май 2011 года ещё продолжается. Рабочее название альбома — «AKADO — Convergence | XX XII».

Последние события: 2010—… 
В марте 2010 года, после долгих обсуждений, по обоюдному согласию коллектив покинул Анатолий «Stinger» Рубцов, исполнявший роль электронщика в AKADO с 2006 года. Участники группы остались в хороших отношениях со своим бывшим коллегой по сцене. На начало 2011 года группа была занята поисками нового электронщика.

Факты, касающиеся группы 
 Группа была номинирована на Премию RAMP 2008 по номинациям: «Открытие года», «Клип года», «Хит года» и стала финалисткой Премии в номинации «Открытие года».
 Солист группы Никита Шатенев, по результатам голосования «Имена России — исторический выбор 2009» вошёл в первую 20-ку персоналий и, в разделе «русский рок и альтернатива» этого конкурса, занял третье место. На данный момент, он участвует в продолжающемся голосовании «Имена России — исторический выбор 2010», проекте, который является альтернативным голосованию «Имя России», и отличается от него тем, что все претенденты в списке выдвигаются голосующими, а не заранее определены организаторами.
 Песня «Kuroi Aida» с одноимённого EP стала саундтреком к сериалу «Папины дочки» (канал СТС), с указанием в титрах.
 В 2009 году, группа AKADO стала официальным российским представителем и лидером американского бренда молодёжной одежды Iron Fist. В этом же году, бас-гитарист группы, Miomi был избран одним из 24-х бас-гитаристов со всего мира для тестирования нового басового усилителя RH450, производимого компанией TC Electronic, Дания.
 Группа была номинирована на премию Moscow Alternative Music Awards 2009 (M.A.M.A.) в таких номинациях как: «Открытие года» и «Клип года»
 В 2010 году группа заключила контракт с представителями Американского бренда INOX и теперь является официальным лицом компании в России.
 Логотип группы включает два японских иероглифа:  и . В клипе «Oxymoron 2» название трека всплывает перевод названия песни, написанный вертикальным письмом: .

Дискография 
2004 — Демо:
 OSTNOFOBIA.

2007 — Kuroi AIDA (EP):
 01 — Gilles de la Tourette
 02 — БО(ЛЬ)ГА
 03 — Kuroi AIDA
 04 — AIDA (DJ_Katrin Laws of Germany Mix)
 05 — Gods Pain (Max Troid Fitere Remix)
 06 — Oxymoron
 07 — Voice training (bonus)

2008 — Oxymoron № 2 (EP):
 01 — 001
 02 — Oxymoron № 2
 03 — Dirty Easter
 04 — Oxymoron № 2(Karaoke Version)
 05 — Dirty Easter (Instrumental Version)
 06 — Oxymoron № 2 [Acoustic Mix]
 07 — Thought Overload [B.F. Mix]
 08 — Threeplex In’r’ Voice [EBM Remix]

2013 — Osnophobia (Single):
 01 — Osnophobia (Single Version)
 02 — Osnophobia (Instrumental Version)
 03 — Osnophobia (Electronics)
 04 — Osnophobia (Acapella)

2016 — DARKSIDE (EP)
 01 — Dark Side
 

Неизданное:
 01 — Kuroi AIDA(remix),
 02 — {The First Lady}-mix Oximoron № 2.

2018 — AURA (Single)

01 — AURA,

02 — AURA (instrumental)

Видеография 
 2008 — Бо(ль)га (Home video)
 2008 — Oxymoron № 2
 2016 — Darkside

Предыстория клипа «Oxymoron № 2» 
Шатенев:

Награды 
 По итогам 2008 года журнала Dark City, Akado попали в число групп в номинации «Открытие года в России».

Примечания

Ссылки 
 страничка группы на MySpace
 Канал группы на YouTube
 http://liveinternet.ru/community/akado_ — сообщество группы на Liveinternet.ru
 http://darkdiary.ru/users/akado — страничка группы на DarkDiary.ru

Visual kei
Группы альтернативного метала России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году